Ко́кус () — собрание сторонников или членов политической партии или политического движения. Наибольшее распространение кокусы получили в США и странах Британского содружества.

Данное слово имеет американское происхождение, впервые появившись в Бостоне около 1750 года и став популярным в Англии около 1878 года благодаря Джозефу Чемберлену (1836—1914). В Америке это слово означает закрытое собрание какого-либо отдела политического или законодательного органа для того, чтобы выработать единый курс действий ко времени общего собрания. В Англии это оскорбительное название внутренней группировки, которая действует за спинами партийных лидеров. Слово, вероятно, индейского происхождения и связано со словом caucauasu, означающим «советник».

Значения 
Слово «кокус» имеет несколько значений.

Во-первых, в США кокусы используются для первичного выдвижения кандидатов в президенты от политических партий. Кокусы, наряду с праймериз, являются официальными мероприятиями, на которых определяются кандидаты в президенты США.

Во-вторых, кокусами могут называться объединения политиков в тех или иных формах. Так, например, в США одним из самых известных объединений такого рода является кокус чернокожих конгрессменов.

Кокусы в США 
В Соединённых Штатах данная традиция берёт начало в XVIII веке. В то время кокусом могли считать собрание лиц, которые объединились для достижения общей политической цели, или встречу политических деятелей для обсуждения выдвижения кандидата на какую-либо должность. Сейчас в США кокусы распространены в законодательной власти. Есть демократические и республиканские кокусы в Сенате и Палате представителей Конгресса.

Примечания

Ссылки 
 Caucus / Dictionary.com Unabridged, Collins English Dictionary - Complete & Unabridged 2012 Digital Edition 
 Caucus /  Encyclopædia Britannica

Выборы
Политическая система США